Rattlesnakes – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
Rattlesnakes – documentario del 1915 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Skröltormar (titolo inglese: Rattlesnakes) – cortometraggio del 2007 diretto da Hafsteinn Gunnar Sigurðsson